Луитгард (Luitgard; Luitgardt, Lutgard, Lutgart. Liutgard, Liutgart; Lutgardis) е старо немско женско име на:

 Луитгард (776-800), петата и последна съпруга на Карл Велики
 Луитгард (931–953), дъщеря на Ото I (Свещена Римска империя) с Едита
 Света Луитгард (1182-1246), от Тонгерен, Белгия

Женски имена